The Drones – gruppo musicale australiano
The Drones – gruppo musicale statunitense